Jessup ist der Familienname folgender Personen:
 Connor Jessup (* 1994), kanadischer Schauspieler
 Harley Jessup (* 1954), US-amerikanischer Szenenbildner und Spezialeffektkünstler
 Morris K. Jessup (1900–1959), amerikanischer Astronom
 Paul Jessup (1908–1992), US-amerikanischer Diskuswerfer
 Philip Jessup (1897–1986), US-amerikanischer Rechtswissenschaftler und Diplomat
 Marion Jessup (Marion Zinderstein Jessup; 1896–1980), US-amerikanische Tennisspielerin

Jessup ist der Name folgender Orte:
 Jessup (Maryland), gemeindefreies Gebiet im Howard und Anna Arundel County, Maryland, USA
 Jessup (Pennsylvania), Borough im Lackawanna County, Pennsylvania, USA

Jessup bezeichnet:
 Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition, einen internationalen Völkerrechts-Moot Court
 Jessup-Malik-Abkommen, ein Viermächte-Abkommen betreffend die Beendigung der Blockade West-Berlins vom 4. Mai 1949

Siehe auch:
 Jesup
 Jessop